Trash:

 Trash — пісня ню-метал-гурту «Korn».
 Trash — одинадцятий студійний альбом рок-музиканта Еліса Купера.
 Trash — українська торговельна мережа продовольчих супермаркетів.